Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Zozula – polski ekonomista i samorządowiec, działacz opozycji w PRL
 Dmytro Zozula – ukraiński piłkarz
 Gieorgij Zozula – radziecki lotnik wojskowy
 Fiodor Zozula – radziecki admirał
 Ołeh Zozula – ukraiński futsalista
 Roman Zozula – ukraiński piłkarz 
 Wiera Zozula – radziecka saneczkarka, olimpijka